Mirjam Kruppa (* 21. Mai 1970 in Berlin) ist eine deutsche Juristin. Sie ist die Thüringer Beauftragte für Integration, Migration und Flüchtlinge mit Sitz im Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz.

Leben und Beruf 
Nach dem Abitur absolvierte Kruppa ein praktisches Auslandsjahr in den autonomen palästinensischen Gebieten und arbeitete in verschiedenen sozialen Projekten. Es folgte ein Studium der Rechtswissenschaften in Marburg an der Lahn und Tübingen, das sie mit der 1. juristischen Staatsprüfung abschloss. Nach dem Referendariat ab 1995 am Landgericht Erfurt, mit Studienaufenthalten in Speyer und Bielefeld, legte sie 1997 die 2. juristische Staatsprüfung ab. Von 1997 bis 1999 absolvierte Kruppa zudem ein Arabisch-Studium an der Universität Leipzig.

Ab 1998 war sie als Rechtsanwältin mit Arbeitsschwerpunkt im Ausländer- und Asylrecht sowie als Fachanwältin für Verwaltungsrecht tätig, u. a. in der rechtlichen Beratung von Flüchtlingen, in Anhörungsverfahren vor dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), in verwaltungsgerichtlichen und ausländerrechtlichen Verfahren, im Freizügigkeitsrecht, in Einbürgerungsfragen, in Umverteilungs-/Unterbringungsverfahren, bei unterschiedlichen Aspekten im Rahmen der Gesundheitsversorgung von Flüchtlingen sowie in Zusammenhang mit dem Asylbewerberleistungsgesetz (Sozialrecht).

Seit Mai 2015, mit einer Unterbrechung von Mai 2021 bis Januar 2022, ist sie Thüringer Beauftragte für Integration, Migration und Flüchtlinge mit Sitz im Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz. Sie folgte Petra Heß als Ausländerbeauftragter des Freistaats Thüringen. Zum 30. April 2021 legte Mirjam Kruppa ihr Amt als Beauftragte nieder um die vakante Stelle als Leiterin des Referates Migration, Integration, Landesintegrationsrat und Projektförderung im entsprechenden Fachbereich des Migrationsministeriums zu übernehmen. Sie wurde zum 1. Februar 2022 erneut für ihr vorheriges Amt als Beauftragte berufen.

Mirjam Kruppa ist verheiratet, hat vier Kinder und lebt mit ihrer Familie in Erfurt.

Mitgliedschaften 
Seit 2005 ist sie Mitglied der Thüringer Härtefallkommission, zunächst als Vertreterin der Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen e. V. und seit 2015 als Beauftragte für Integration, Migration und Flüchtlinge in Thüringen.
 Mitglied der Rechtsberaterkonferenz des UNHCR
 Mitglied BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

Weblinks 
 Offizielle Internetseite von Mirjam Kruppa als Beauftragte für Integration, Migration und Flüchtlinge
 Gerlinde Sommer: Mirjam Kruppa will die Situation von Thüringer Migranten verbessern in TLZ vom  16. Juni 2015 
 Die Beauftragte für Integration, Migration und Flüchtlinge beim Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz auf erfurt.de

Einzelnachweise 

Jurist
Deutscher
Geboren 1970
Frau